Löytänä kan syfta på:
Löytänä (sjö i Pielavesi, Norra Savolax, Finland),  (22,2 ha)
Löytänä (sjö i Viitasaari, Mellersta Finland, Finland),  (6,47 km²)
Löytänä (sjö i Karstula, Mellersta Finland, Finland),  (2,47 km²)
Iso-Löytänä, sjö i Saarijärvi i Mellersta Finland,  (2,98 km²)

Se även
Löytänänjärvi